Кётен (нем. Köthen) — многозначный термин.

 Кётен — город, расположенный в земле Саксония-Анхальт.
 Кётен (район) — бывший район в Германии с центром в одноимённом городе.

См. также 
 Ангальт-Кётен
 Кетен (значения)